Староказачье:

 Староказачье — село в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
 Староказачье — солнечная электростанция, расположена возле села Староказачье в Одесской области Украины.